Моя улица может означать:

 Моя улица — советский художественный фильм, мелодрама.
 Моя улица — программа комплексного благоустройства улиц Москвы в 2015—2020 гг.